Richard Kermode ist der Name folgender Personen

* Richard Kermode (Musiker) (1946–1996), US-amerikanischer Musiker 
 Richard Kermode (Leichtathlet) (* 1955), fidschianischer Leichtathlet